Torkeltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Torkeltjärnarna (Ströms socken, Jämtland, 711453-146332), sjö i Strömsunds kommun,  (9,3 ha)
Torkeltjärnarna (Ströms socken, Jämtland, 711519-146276), sjö i Strömsunds kommun,  (4,01 ha)
Torkeltjärnarna (Ströms socken, Jämtland, 711554-146290), sjö i Strömsunds kommun, 
Torkeltjärnen, sjö i Krokoms kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn